Moderne Galerie steht für:

 Moderne Galerie, ein Haus des Saarlandmuseums in Saarbrücken, siehe Saarlandmuseum #Moderne Galerie
 Moderne Galerie, ursprünglicher Name für die Österreichische Galerie Belvedere in Wien
 Moderne Galerie, Galerie von Heinrich Thannhauser in München ab 1904
 Moderne Galerie Etta und Otto Stangl, Galerie von Otto Stangl in München ab 1947